Дзербо () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Павия.

Население составляет 458 человек (2008 г.), плотность населения составляет 76 чел./км². Занимает площадь 6 км². Почтовый индекс — 27017. Телефонный код — 0382.

Покровителем коммуны почитается святой апостол Пётр, празднование 29 июня и в третье воскресение мая.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики